Havenith ist der Familienname folgender Personen:

 Hansueli Havenith (* 1944), Schweizer Fußballspieler
 Hugo Havenith (1853–1925), deutscher Maler, Zeichner und Graphiker
 Jimin Oh-Havenith (* 1960), koreanisch-deutsche Pianistin
 Martina Havenith-Newen (* 1963), deutsche Physikerin
 Raymund Havenith (1947–1993), deutscher Pianist und Hochschullehrer